Томас Уильям Грин (; ) — британский легкоатлет (спортивная ходьба), чемпион летних Олимпийских игр 1932 года в Лос-Анджелесе.

Биография 
Грин в детстве болел рахитом. Он был очень слабым ребёнком и до пяти лет не мог ходить. В 1906 году он сфальсифицировал свой возраст, чтобы его приняли на военную службу. Через четыре года он попал под лошадь и получил травмы, которые привели к его увольнению из армии. После начала Первой мировой войны его призвали в армию. В ходе боевых действий он был трижды ранен и отравлен в результате газовой атаки.

После оставления службы Грин начал заниматься спортивной ходьбой. В 1926 году, когда ему было 32 года, Грин выиграл свои первые соревнования. Он был многократным победителем соревнований по маршруту «Лондон — Брайтон», «Манчестер — Блэкпул» и «Ноттингем — Бирмингем». Грин ни разу не смог стать чемпионом Великобритании, хотя пять раз становился вторым на этих соревнованиях. В 1936 году он попытался повторно отобраться на летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине, на занял лишь 4-е место.

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Спортивные ходоки Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Участники Первой мировой войны (Великобритания)